Bromance – stretto rapporto, non sessuale, tra due o più uomini
 Bromance – album di Mecna e CoCo del 2021
 Bromance – singolo di Mecna e CoCo del 2021